Plaats in Indonesië
 Sumber Mulya (Peunaron), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Sumber Mulya (Ketahun), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Sumber Mulya (Penarik), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Sumber Mulya (Sungai Bahar), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Sumber Mulya (Pulau Panggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sumber Mulya (Lubai), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Mulya (Muara Telang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Mulya (Pulau Rimau), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Mulya (Mesuji Makmur), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir van de provincie Zuid-Sumatra